Geografia: 
 Zaire, nom que va adoptar la República Democràtica del Congo entre 1971 i 1997.
 Província del Zaire, província del nord-oest d'Angola.
 Riu Zaire, nom amb què era conegut el riu Congo.

 Literatura: 
 Zaïre, tragèdia de Voltaire.

 Numismàtica / Economia:
 El zaire era la moneda de l'actual República Democràtica del Congo, substituïda pel franc congolès.